PBZ Zagreb Indoors 2015 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 2 по 8 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Марин Чилич
 Парный турнир —  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал «хозяин» турнира Иво Карлович (27-й в мире на тот момент). Другой хорват и победитель двух последних розыгрышей Марин Чилич не защищал свой титул. Карлович стартовал со второго раунда и проиграл свой матч на этой стадии Маркосу Багдатису. В  его отсутствие в финале встретились третий номер посева Гильермо Гарсия-Лопес и пятый номер Андреас Сеппи. В итоге победу в розыгрыше одержал Гарсия-Лопес, став первым испанцем которому удалось выиграть местные соревнования. В основном турнире принял участие один представитель России: Михаил Южный, который был посеян под шестым номером и дошёл до четвертьфинала, где уступил киприоту Багдатису.

В парном турнире победу одержали Марин Драганя и Хенри Континен, которые были посеяны на турнире под вторым номером. Прошлогодние чемпионы Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу не защищали свой титул. Михаил Южный представлял Россию и в парных соревнованиях, однако в паре Андреасом Сеппи выбыл на старте турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Гильермо Гарсия-Лопес обыграл  Андреаса Сеппи со счётом 7-6(4), 6-3.
 Гарсия-Лопес выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сеппи сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Гильермо Гарсия-Лопес
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Андреас Сеппи
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Марин Драганя /  Хенри Континен''' обыграли  Фабриса Мартена /  Пурава Раджу со счётом 6-4, 6-4.
 Драганя выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Континен выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Февраль 2015 года
2015